Ženská dvouhra Ricoh Open 2016 probíhala v první polovině června 2016. Do singlové soutěže tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla italská tenistka Camila Giorgiová, která se před zahájením turnaje odhlásila.

Vítězkou dvouhry se stala šestá nasazená Coco Vandewegheová z USA, když ve finále zdolala turnajovou trojku Kristinu Mladenovicovou po dvousetovém průběhu dvakrát 7–5. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo druhý singlový titul na okruhu WTA Tour, když předtím triumfovala pouze na tomto turnaji v roce 2014.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Ricoh Open 2016